HMS Bounty
The Bounty
3264 Bounty

Desambiguação